Krasnaja Gorka – wieś w Rosji, stolica rejonu nurimanowskiego w Baszkortostanie
 Krasnaja Gorka – wieś w zachodniej Rosji, w rejonie bolszesołdatskim obwodu kurskiego.
 Krasnaja Gorka – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Gusinskoje rejonu krasninskiego w obwodzie smoleńskim
 Krasnaja Gorka – wieś w zachodniej Rosji, w osiedlu wiejskim Katynskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim.
 Krasnaja Gorka – dawne osiedle robotnicze w Rosji, po 1932 r. część Krasnogorska
 Krasnaja Gorka – jeden z fortów, w którym w 1919 r. nastąpił bunt stacjonującego tam garnizonu